Clipper (veleiro)
 Clipper (linguagem de programação)
 Atlético Cliper Clube, um clube da cidade de Manaus
 Pan Am Clipper Connection, uma empresa
 Boeing 314 Clipper

Nave espacial 
 Delta Clipper, um veículo espacial reutilizável
 Kliper (às vezes Clipper), um veículo espacial desenvolvido pela Roskosmos russa em cooperação com a ESA
 Europa Clipper, um conceito de missão em estudo pela NASA que conduziria um reconhecimento detalhado da lua de Júpiter, Europa.

Desambiguação